Ми́дии () — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae). Некоторые виды характеризует космополитическое распространение. Размеры от средних до крупных. Широко используются в качестве пищевых продуктов и в марикультуре. В Калифорнии индейцы употребляли их в пищу почти 12 000 лет.

Виды 
 
 
  — съедобная мидия 
  — черноморская мидия

Примечания

Литература 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Митилиды
Роды моллюсков